Wightia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Wightia ingår i familjen Paulowniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Wightia